est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-(1,2-dihydroxyéthyl)-4,5-dihydroxyfuran-3-one, numéro CAS , mélange de deux paires d'énantiomères
 acide ascorbique, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 (5R,6S)-acide ascorbique ou L-(+)-acide ascorbique ou vitamine C, numéro CAS 
 (5S,6R)-acide ascorbique ou D-(–)-acide ascorbique, numéro CAS 
 acide isoascorbique, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 (5S,6S)-acide isoascorbique, numéro CAS 
 (5R,6R)-acide isoascorbique ou acide érythorbique, numéro CAS 
 acide 1,2,3-propanetricarboxylique, numéro CAS 
 glucuronolactone, numéro CAS 
 triformine, numéro CAS 
Polymère
 acide pectique ou acide polygalacturonique, numéro CAS